Мэгуреле () — село в Унгенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 172 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мэгуреле проживает 932 человека (462 мужчины, 470 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района